Сергей Гуренко: Гуренко, Сергей Витальевич (род. 1972) — белорусский футболист.
 Гуренко, Сергей Петрович (1904—1966) — советский конструктор вооружений, дважды лауреат Сталинской премии.